

Cinema e televisione 
 The Family – film del 2011 diretto da Joe Hollow e Wolfgang Meyer
 Cose nostre - Malavita (The Family) – film del 2013 diretto da Luc Besson
 The Family – serie televisiva statunitense del 2016
The Family – miniserie televisiva del 2019 distribuita da Netflix
The Family – casa di produzione milanese

Musica 
 The Family – gruppo musicale statunitense
 The Family – album del 1985 dell'omonima band
 The Family – album del 1971 di Mashmakhan
 The Family – album del 1996 di Satchel

Altro 
 The Family – romanzo del 2001 di Mario Puzo su papa Alessandro VI
 The Family – fazione politica attiva in Arkansas dall'era territoriale fino alla guerra civile
 The Family – altro nome con cui è nota l'organizzazione politica cristiana statunitense The Fellowship, anche chiamata International Foundation